Светско првенство у пливању у малим базенима 2018. (, ) било је 14. по реду издање светског првенства у пливању у малим базенима у организацији Међународне федерације водених спортова (-{FINA}-). Такмичење је одржано од 11. до 16. децембра у кинеском  граду Хангџоуу, престоници покрајине Џеђанг. Био је то трећи пут да је Кина домаћин светских првенстава у малим базенима, пошто су претходни организатори били Хонгконг 1999. и Шангај 2006. године. 

На првенству је учествовало укупно 960 пливача из 175 земаља учесница, што је био највећи број земаља учесница на светским првенствима у малим базенима до тада. Пливачи су се такмичили у укупно 46 дисциплина, по 22 у мушкој и женској конкуренцији и 2 у мешовитој мушко-женској конкуренцији. 

Најуспешнија нација на првенству су биле Сједињене Државе са укупно 36 освојених медаља, од чега 17 златних, док је за најуспешнијег спортисту проглашена америчка репрезентативка Оливија Смолига са освојених 8 златних медаља. Укупно 23 земље су освојиле бар једну од медаља.

Сатница првенства 
Сва такмичења су се одржавала у два дела, у јутарњем делу програма који је почињао у 9:30  пливале су се квалификационе трке, док је вечерњи део који је почињао у 19:00 служио за полуфиналне и финалне трке.

Напомена: сатница такмичења је по локалном времену УТЦ+8.

Освајачи медаља

Мушкарци 

Болдовани пливачи у штафетама су пливали само у квалификационим тркама.

Жене 

Напомена: искошени пливачи у штафетама су пливали само у квалификацијама.

Мушко-женске мешовите штафете

Биланс медаља

Види још 
 Светско првенство у пливању у малим базенима
 ФИНА
 Хангџоу

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна статистика првенства на сајту -{the-sports.org}-
 Резултати првенства
 Званични резултати на сајту ФИНА
 Званичан сајт ФИНА

Светско првенство у пливању у малим базенима
Пливање у 2018.
Спорт у Кини